hrabstwo Cameron (ang. Cameron County) w USA, w stanie Pensylwania
 hrabstwo Cameron (ang. Cameron County) w USA, w stanie Teksas